Giulio Castelli – calciatore italiano
Giulio Castelli – imprenditore italiano
Giulio Castelli – scrittore e giornalista italiano